Meinhard von Görz, Markgraf von Istrien († 1193) war ein Fürst, welcher dem Geschlecht der Meinhardiner entstammte.

Meinhards Eltern waren Graf Meinhard I. von Görz und Elisabeth von Schwarzenburg. Meinhard erhielt die Ämter und Würden eines Markgrafen von Istrien und eines Vogtes von Parenzo. Auch Meinhards älterer Bruder Engelbert II. war Markgraf von Istrien gewesen.

Aus seinen drei Ehen mit Kunigunde von Peilstein, Adelheid von Ballenstedt (aus dem Hause der Askanier) und N. von Tirol (aus dem Hause der Grafen von Tirol) sind keine Informationen über eine mögliche Nachkommenschaft gesichert.

Quelle 
 GenMa

Markgraf (Istrien)
Familienmitglied der Meinhardiner
Geboren im 12. Jahrhundert
Gestorben 1193
Mann